Balqa guvernement () är ett av Jordaniens tolv guvernement (muhafazah).  Den administrativa huvudorten är As Salţ. Guvernementet gränsar mot guvernementen Irbid, Ajlun, Jerash, Zarqa, Amman och Madaba samt Saudiarabien. 

Guvernementet har 346 354 invånare och en yta på 1076 km².

Administrativ indelning 
Guvernementet är indelat i fem administrativa enheter (Nahia):  
 Al-Balqa
 Ardhah
 Qasabat As Salt
 Deir Alla
 Shuna al-Janibiyya

Källor

Externa länkar 
 Statoids - Jordanien 

 

Jordaniens geografi